Araracuara significa hogar o nido de las guacamayas (tupi guaraní arara="guacamaya" quara=""refugio") y hace referencia a varios artículos:

Lugares en 
Serranía de Araracuara al oriente del departamento de Caquetá.
Meseta o Mesa de Araracuara en las llanuras de la Amazonia.
Cañón de Araracuara sobre el río Caquetá.
Localidad de Araracuara en Solano (Caquetá), situada en la desembocadura del río Yarí en el río Caquetá. 
Aeropuerto de Araracuara que presta servicio a esa localidad.

Lugares en 
Río Araraquara
Araraquara, municipio y ciudad en el estado de São Paulo, cruzado por el río anterior.

Botánica
Araracuara vetusta, género de pequeños árboles de la familia Rhamnaceae.